Busen steht für:
 die weibliche Brust
 veraltet für die menschliche Brust

Geografie:
 Kirchspiel Busen in Schleswig-Holstein, heute Büsum
 Buseno, deutsch Busen, Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Busen Point, Landspitze in Südgeorgien, Antarktis

Busen ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Busen (1913–1971), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Karlheinz Busen (* 1951), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Martin Busen (* 1970), deutscher Opern- und Konzertsänger
 Peter Maria Busen (1904–1967), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Meerbusen (Bucht, Golf)